11-я лёгкая артиллерийская Свирская орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада — воинское соединение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Бригада сформирована на Юго-Западном фронте, в составе 7-й артиллерийской дивизии путём объединения трёх истребительно-противотанковых артиллерийских полков.

На вооружении бригады в момент формирования находились 76-миллиметровые орудия ЗИС-3.

 О боевом пути бригады смотри статью 7-я артиллерийская дивизия

Состав бригады 
 210-й лёгкий артиллерийский полк
 525-й лёгкий артиллерийский полк
 870-й лёгкий артиллерийский полк (до 16.09.1944)

Подчинение

Командиры 
 Францев Аркадий Петрович, подполковник, на 14.09.1943 года
  Гражданкин, Виктор Иванович, полковник — ?? до 05.09.1945 года

Воины бригады

Награды и наименования

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру

Лёгкие артиллерийские бригады СССР в Великой Отечественной войне